Клячко — еврейская фамилия. Известные носители:

 Клячко, Виталий Абрамович (1914—1974) — специалист в области очистки и опреснения воды.
 Клячко, Владимир Львович (1896—1986) — общественный деятель.
 Клячко, Константин Львович (1892—1951) — юрист, пианист, общественный деятель.
 
 
 Клячко, Мордехай бен-Ашер — выдающийся талмудист, ученик р. Хаима Воложинского.
 Клячко, Павел Маркович (1904—1975) — художник-карикатурист.
 Клячко, Самуил (Семён) Львович (1850—1914) — революционер-народник.
 Клячко, Юрий Аркадьевич (1910—2004) — российский и советский химик, доктор химических наук.
 Клячко, Юлиан  (1825—1906) — польский политик и публицист, литературный критик, историк искусства.